Стратег ( «воевода, военачальник, полководец»; от  «войско» +  «вести, веду») — в древнегреческих городах-государствах главнокомандующий войском с полномочиями распоряжаться финансами и вершить суд во вверенном ему войске, а также строить внешние отношения в пределах, необходимых для достижения задач, поставленных перед вверенным ему войском. В Афинах стратегом обычно назывался также и командующий флотом.

Стратегами также назывались в Эллинистическом Египте назначаемые царями Птолемеями представители греко-македонской администрации в областях страны — номах.

История 
Должность стратега была повсеместной: так, мы имеем сведения о существовании её в ионийских городах Малой Азии (в конце VI века до н. э.), в Аргосе, где было 5 стратегов, в Сиракузах, Беотии, и так далее; кроме того, упоминаются стратеги как руководители союзов (аркадского, акарнанского, эпирского, ахейского, этолийского, фессалийского и прочих).

В Афинах стратегия была высшей государственной должностью благодаря возможности влиять на законодательство и праву занимать должность несколько раз подряд (например, Перикл был стратегом подряд 15 лет, Фокион — 45 раз в течение жизни). Со времени Клисфенова законодательства стратегов было, по числу фил, десять, и это число удержалось, пока существовала коллегия (до 52 или 42 г. до н. э.). Кроме обычной квалификации, которая предъявлялась ко всем афинским магистратам, стратег должен был иметь собственность в Аттике (при Драконте — не менее 100 мин) и законных сыновей в возрасте не моложе десяти лет.

В стратеги выбирались обыкновенно лица старше сорока лет. При Клисфене стратеги выбирались по филам, из каждой по одному; в IV веке до н. э. выбор стратега происходил в народном собрании. В день вступления в должность стратеги приносили присягу; по сложении должности они давали отчёт; кроме того, в каждую пританию производилось поверочное голосование () для служебной ревизии. Если относительно кого-либо голосование давало дурной результат, дело рассматривалось в народном суде и соразмерно вине назначалось наказание; в случае оправдания такой стратег снова вступал в свою должность.

Всего важнее было право стратега созывать народное собрание (), которое по предложению стратега утверждало смету военного ведомства и решало многие вопросы внешней политики (заключение договоров, объявление войны и прочее). Помимо законодательных функций, стратеги имели широкий круг административных обязанностей военного, судебного и финансового характера. Они производили набор войска из граждан и союзников, были исполнителями договоров, заботились о соблюдении клятв и религиозных формальностей при заключении договоров, распоряжались сметными суммами, чрезвычайными поступлениями (из добычи, штрафов и уплаты за конвоирование во время войны коммерческих судов), отвечали за поставку хлеба в Афины, назначали триерархов, вели процессы, связанные с распределением триерархий, имели верховный надзор за деятельностью симморий и разбирали спорные дела о взимании прямой подати на военные надобности.

Помимо руководительства упомянутыми процессами, стратеги имели уголовную юрисдикцию в военных делах (по обвинению в неучастии в походе, дезертирстве, трусости) и право налагать наказания, включая смертную казнь (за измену), а также награждать; по представлению стратегов проходили за счёт государства похороны лиц, павших на поле битвы. Как распределялись эти функции между членами коллегии, с точностью сказать трудно. По Аристотелю («Афинская полития»), один из стратегов (вероятно — высший) избирался к гоплитам, один для охраны страны, два для Пирея, один для симморий; остальные пять посылались в поход, если того требовали обстоятельства.

Упоминаются ещё стратеги для приготовлений к войне, для наёмных войск, для флота. Внешними знаками различия стратегов были хламида и венок. Они имели почётное место в театре, участвовали в процессии на Панафинейском празднике, имели казённый стол в στρατηγήϊον и питание; за особые отличия стратеги награждались статуями. В случаях особо важных и во время опасных войн стратеги получали ещё большие полномочия и могли действовать самостоятельно, без предварительного решения и согласия совета и народного собрания ().

Стратеги в Эллинистическом Египте 
В Египте при Птолемеях стратеги были наместниками номов и стояли под начальством эпистратегов трёх округов Египта (Фиваиды, Гептаномиды и Дельты).

К середине III века до н. э. к ним перешли полномочия верховной власти в номе от прежних управителей — номархов. Номархи стали постепенно уступать власть назначаемым в номы стратегам. Эти должности были введены Птолемеем I (правил 323—283 годах до н. э.), как следствие завоевания Египта греко-македонянами. Стратег был военно-административной опорой Птолемеев и обеспечивал необходимый для правительства порядок и нормальное функционирование номовых ведомств. Птолемей II (правил 285—246 годах до н. э.) окончательно распределил административные функции, номовые чиновники теперь формально подчинялись царю, а реально — назначаемому представителю царя — стратегу, к которому переходит военно-политическая власть в номе. Номарх становится управляющим царскими владениями, фактически его полномочия сводятся к функциям чиновника по сельскохозяйственному ведомству.

Стратеги в Византии 
В Византийской империи VII—X веков «стратиг» — наместник и главнокомандующий фемы (военно-административного округа), обладающий всей полнотой гражданской и военной власти. В византийской табели о рангах X века стратиг фемы относится к лицам первого класса, степени и чина. Однако с XI века они теряют власть и превращаются в начальников городских и крепостных гарнизонов, а с XII века должность в принципе исчезает.

См. также 

 Стратилат

Примечания

Материалы 
 Gilbert, «Beiträge zur innern Geschichte Atticas im Zeitalter des Peloponnesischen Krieges» (стр. 1—72, Лпц., 1877)
 Beloch, «Die Attische Politik seit Pericles» (Anhang I, стр. 265—330, Лпц., 1884)
 Droys en, «Bomerkungen ü ber die Attischen Strategen», в «Hermes» (IX, Б., 1875)
 Fickelscherer, «Das Kriegswesen der Alten» (Лпц., 1888)
 Fischer, «Quaestionum de praetoribus Atticis Saec. V et VI Specimen» (Кенигсберг, 1881)
 Hauvette-Besnault, «Les stratèges Atheniens» (Пар., 1885)
 Swoboda, «Die politische Stellung der attischen Strategen» в «Rhein. Mus.» (XLV, 1890)
 Wilamowitz-Möllendorff, «Aristoteles und Athen» (Б., 1893).
 Ф. И. Успенский. Византийская «табель о рангах»
 Ф. И. Успенский. Византийская «табель о рангах — сравнительная таблица чинов»
 А. Меньшиков. Византийский военно-исторический словарь
 
 С.Сорочан, В.Зубарь, Л.Марченко. Словарь исторических имен, названий и специальных терминов
 Словари национальной исторической энциклопедии
 А. Крюковских. Словарь исторических терминов, 1998 г.
 Б. Соловьёв. Краткий исторической словарь титулов, званий и чинов.

Власть в Древней Греции
Воинские звания Древней Греции
Воинские звания Византии
Должности